Second är det andra albumet av Jim Kurt Hudsons soloprojekt Last Scream. De två gömda låtarna "Grim" och "Core" finns med på samma spår som "Empty Autumn Road" och "My Blue Sky" och är meningen för att nästa gång lyssnaren ska leta efter låten hittar man inte den. Totalt finns det 15 låtar, men bara 13 låtar står med på skivfodralet.

Låtlista
"Intro"
"Super Fucking Hot Model"
"Empty Autumn Road"
Innehåller låten "Grim"
"Cut Rust Knife"
"Butter Stars"
"48s"
"She's"
"My Blue Sky"
Innehåller låten "Core"
Circle Black
"Hills and Murders"
"I want to die"
"Outro"
"Waking" (gömt spår)

Musikalbum 2009